Belleview ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belleview (Alabama), im Lauderdale County – nicht mehr existent
 Belleview (Colorado), im Chaffee County
 Belleview (Florida), im Marion County
 Belleview (Georgia), im Talbot County
 Belleview (Illinois), im Calhoun County
 Belleview (Indiana), im Jefferson County
 Belleview (Humboldt County, Kalifornien)
 Belleview (Tuolumne County, Kalifornien)
 Belleview (Kansas), im Greenwood County – nicht mehr existent
 Belleview (Kentucky), im Boone County
 Belleview (Missouri), im Iron County
 Belleview (New York), im Chautauqua County
 Belleview (Florence County, South Carolina)
 Belleview (Richland County, South Carolina)
 Belleview (Dickson County, Tennessee)
 Belleview (Humphreys County, Tennessee)
 Belleview (Lincoln County, Tennessee)
 Belleview (Fairfax County, Virginia)
 Belleview (King and Queen County, Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Belleview Baptist Church, in Belleview, Kentucky, ID-Nr. 88003248
 Belleview Heights (Belaire), in Belaire, Ohio, ID-Nr. 94000259
 Belleview Post Office, in Belleview, Kentucky, ID-Nr. 88003250
 Belleview School, in Belleview, Florida, ID-Nr. 99000372
 Belleview-Biltmore Hotel, in Clearwater, Florida, ID-Nr. 79000687

Siehe auch:
 Belleview Heights
 Bellview
 Belview